Björnberg är ett svenskt efternamn, som bärs av flera släkter, av vilka en är adlig. Enligt offentlig statistik tillgänglig i augusti 2016 var 960 personer med efternamnet Björnberg bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Björnberg
 Alexander Björnberg (1725–1788), militär
 Alf Björnberg (född 1953), musikforskare
 Arne Björnberg (1908–1983), diplomat, författare och bokförläggare
 Arne A. Björnberg (född 1951), kemist och företagsledare
 Carl Biörnberg, flera personer
 Carl Biörnberg (1735–1790), friherre och militär 
 Carl Björnberg (1696–1775), militär och politiker
 Daniel Björnberg (född 1990), fotbollsspelare
 Emil Björnberg (1885–1964), militär
 Eric Björnberg (1872–1941), lantbrukare och politiker, frisinnad
 Evald Björnberg (1895–1971), konstnär
 Gerd Ulfström-Björnberg (1909–1991), bild- och textilkonstnär
 Ingrid Björnberg (1913–1994), åldfru, verksam inom den svenska kungafamiljen
 Ivar Björnberg (1895–1952), reklamkonstnär och teckningslärare
 Joen Björnberg (1897–1992), psykiater
 Karl-Axel Björnberg (född 1932), författare, buktalare, ståuppkomiker
 Mette Björnberg (född 1963), skulptör 
 Niklas Björnberg (1758–1829), köpman och industriidkare
 Signe Björnberg (1896–1964), författare med pseudonymen Sigge Stark
 Tor Björnberg (1892–1986), sparbanksdirektör och politiker, högerpartist
 Viktor Björnberg (född 1975), skådespelare och dramatiker

Se även
 Björnberg (adelsätt)

Källor

Vidare läsning 

 

Svenska efternamn